Сезон 2007 GP2 начался 14 апреля в Бахрейне. Тимо Глок стал обладателем титула 30 сентября после победы на заключительном этапе в Валенсия, бразилец Лукас Ди Грасси завершил сезон вторым. Титул в командном зачёте достался «iSport International».

Обзор сезона 

Сезон начался в Бахрейне. Лука Филиппи открыл сезон победой с поула, в то время как Николя Лапьер заработал свою первую победу в GP2 на свой третий год выступлений в спринте. Один из предсезонных фаворитов Тимо Глок финишировал вторым в обоих гонках. Михаэль Аммермюллер, который помогал защищать чемпионское звание команды ART Grand Prix получил травму и не смог принять участие в следующих двух этапах.

Следующее соревнование началось с крупной аварии на старте нескольких гонщиков, включая лидера серии Филиппи. Был немедленно выпущен автомобиль безопасности и большая часть пелетона поехала на пит-стоп. Глок не был одним из них и в результате потерял свои шансы на победу. Бруно Сенна заработал свою первую победу в GP2 уже в третьей гонке. Глок впервые в сезоне одержал победу в спринте после трёх вторых мест.

В единственной гонке в Монако одержал свою первую победу в серии Пастор Мальдонадо, который также побеждал здесь в мировой серии Рено в прошлом году. Глок продолжил свою череду побед в пяти гонках после финиша третьим.

Два пилота вернулись в GP2 в Маньи-Куре. Адам Кэрролл заменил неблагополучного Антонио Пиццонию, в то время как Эрнесто Висо заменил Сержио Жименеса.

Глок заработал поул-позицию в Маньи-Куре, но гонка началась для него гораздо сложнее. Он врезался в напарника Андреаса Цубера, который шёл вторым, спустя несколько метров после старта. Позднее на первом круге, в машину Висо попало колесо Аммермюллера, она взлетела в воздух, перевернулась и, проехавшись по бетонному ограждению, рухнула за пределами трассы. Колумбийцу повезло и он не получил серьёзных травм. Гонку выиграл ветеран серии Джорджо Пантано, тем самым он принёс первую победу в GP2 для Campos Racing. Напарник Висо Хавьер Вилья выиграл воскресный спринт, став самым молодым победителем за всю историю существования серии (рекорд спустя год перекрыл Себастьен Буэми).

Глок не смог финишировать ни в одной гонке в Сильверстоуне. Цубер выиграл основную гонку, в то время как Кэрролл выиграл спринт, в итоге девять разных пилотов смогли одержать победы в первых девяти гонках. Что более удивительно они представляли восемь разных команд: лишь два пилота iSport International смог ли выиграть гонки на тот момент.

Глок вернулся в ранг победителя гонки в основной гонке на его домашней трассе Нюрбургринг. Воскресную гонку выиграл Вилья. Глок также заработал поул на Хунгароринге, но не смог набрать очки после ошибки в гонке. Венгерскую гонку выиграл Кэрролл, который перепрыгнул несколько позиций благодаря во время проведённому пит-стопу во время появления на трассе автомобиля безопасности, а те кто уже совершили пит-стопы попали в завал на прямой старт-финиш. Вилья снова добыл победу в спринте, а Кэрролл заработал второе место. Несмотря на поздний старт в сезоне, он шёл на неплохой позиции в чемпионате.

В Стамбуле Лукас Ди Грасси, который финишировал во всех гонках исключая одну на тот момент, добился первой победы в сезоне. Глок выиграл спринт, таким образом он получил больше очков чем Ди Грасси, в то время как они боролись за чемпионский титул.

В Монце Пантано выиграл основную гонку, а Глок спринт. Ди Грасси не смог попасть на подиум после проблем с болидом в конце основной гонки. Тем временем, Пантано, был дисквалифицирован в спринте после проезда нескольких кругов со сломанным передним антикрылом.

В Спа Глок был зажат на старте и финишировал семнадцатым. Лапьер стал победителем. Позднее Глок столкнулся с Рикардо Ризатти на прогревочном круге воскресной гонки и не смог стартовать. У Ди Грасси были хорошие шансы сократить отставание от Глока, но он не смог финишировать выше третьего места в гонке, которую выиграл индиец Карун Чандхок.

Последний этап проходил в Валенсии и это был единственный этап который не поддерживал Формулу-1. Глок начал уик-энд с двухочковым отрывом от Ди Грасси. Основная гонка началась на влажной трассе. Выбор шин был крайне важен. Лучшие пилоты стартовали на промежуточных и весьма скоро перешли на слики после открытия пит-лейн. Промежутки в гонке были очень большими, всего пять пилотов смогли финишировать в одном круге с победителем гонки Виталий Петров. Глок финишировал седьмым, в то время как Ди Грасси развернуло на сырой трассе после перехода на слики. Глок стартовал с первого ряда в воскресной гонке, в то время как Ди Грасси стартовал с задних рядов. Глок подтвердил свой чемпионский титул победив в заключительной гонке, на 11 очков обойдя Ди Грасси. Пантано завершил сезон на третьей позиции набрав столько же очков как и идущий за ним в зачёте Филиппи.

Команды и пилоты

Переходы пилотов 
 Смена команды
 Михаэль Аммермюллер: Arden International → ART Grand Prix
 Эрнесто Висо: iSport International → Racing Engineering
 Лукас Ди Грасси: Durango → ART Grand Prix
 Майк Конвей: DPR Direxiv → Super Nova Racing
 Адам Кэрролл: Racing Engineering → Petrol Ofisi FMS International
 Николя Лапьер: Arden International → DAMS
 Джорджо Пантано: Petrol Ofisi FMS International → Campos Grand Prix
 Виталий Петров: DPR Direxiv → Campos Grand Prix
 Андреас Цубер: Trident Racing → iSport International
 Лука Филиппи: BCN Competicion → Super Nova Racing
 Серхио Эрнандес: Durango → Trident Racing
 Нил Яни: Racing Engineering → Arden International

 Появление в GP2
 Михаил Алёшин: Мировая серия Рено (Carlin Motorsport) → ART Grand Prix
 Филипе Альбукерке: Мировая серия Рено (Epsilon Euskadi) → Arden International
 Кристиан Баккеруд: Британская Формула-3 (Carlin Motorsport) → David Price Racing
 Себастьен Буэми: Евросерия Формулы-3 (Mücke Motorsport) → ART Grand Prix
 Хенри Карьялайнен: Британская Формула-Рено (Mark Burdett Motorsport) → BCN Competición
 Пастор Мальдонадо: Мировая серия Рено (Draco Multiracing USA) → Trident Racing
 Маркос Мартинес: Мировая серия Рено (Eurointernational) → Racing Engineering
 Кадзуки Накадзима: Евросерия Формулы-3 (Manor Motorsport) → DAMS
 Маркус Нимела: Британская Формула-Рено (Mark Burdett Motorsport) → BCN Competición
 Антонио Пиццония: Champ Car (Rocketsports) → Petrol Ofisi FMS International
 Рольдан Родригес: Испанская Формула-3 (?) → Minardi Piquet Sports
 Бруно Сенна: Британская Формула-3 (Räikkönen Robertson Racing) → Arden International
 Энди Соучек: Мировая серия Рено (Interwetten.com) → David Price Racing
 Тун Хопинь: А1 Гран-при (Китай) → BCN Competición
 Сержио Жименес: Испанская Формула-3 (?) → Racing Engineering
 Кохэй Хиратэ: Евросерия Формулы-3 (Manor Motorsport) → Trident Racing
 Адриан Цаугг: А1 Гран-при (Южная Африка) → Arden International
 Карун Чандхок: Формула-Рено V6 Азия (Team E-Rain) → Durango
 Сакон Ямамото: Формула-1 (Super Aguri) → BCN Competición

 Уход из GP2
 Александр Према: ART Grand Prix → Deutsche Tourenwagen Masters (Audi Sport Team Phoenix)
 Льюис Хэмилтон: ART Grand Prix → Формула-1 (Vodafone McLaren Mercedes)
 Нил Яни: Arden International → Champ Car (PKV Racing)
 Хосе Мария Лопес: Super Nova Racing → TC 2000(?)
 Файруз Фаузи: Super Nova Racing → А1 Гран-при (Малайзия)
 Тристан Гомменди: iSport International → Champ Car (PKV Racing)
 Нельсиньо Пике: Piquet Sports → Формула-1 (тест-пилот ING Renault F1)
 Фердинандо Монфардини: DAMS → FIA GT (GT1) (Aston Martin Racing BMS)
 Франк Перера: DAMS → Чемпионат Атлантики (Condor Motorsports)
 Кливио Пиччоне: DPR Direxiv → Мировая серия Рено (RC Motorsport)
 Хироки Ёсимото: BCN Competición → Формула-Рено V6 Азия (Team Meritus)
 Адриан Вальес: Campos Racing → Формула-1 (тест-пилот Spyker)
 Феликс Портейро: Campos Racing → World Touring Car Championship (BMW Team Italy-Spain)
 Джанмария Бруни: Trident Racing → FIA GT (GT2) (Motorola AF Corse)

Результаты предсезонных тестов

Расписание чемпионата

Результаты сезона 

 Обладатель поула в основной гонке выделен жирным шрифтом
 Гонщик показавший быстрейший круг в гонке выделен курсивом
 Гонщик сошедший, но классифицированный отмечен *

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт GP2 и GP2 Asia
 Официальный блог GP2

Сезоны основного чемпионата GP2
GP2